Парсела Нумеро Синко има више значења:

 Парсела Нумеро Синко, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Нумеро Синко, Ехидо Нуево Мексикали (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику